Perereca pode ser:
 Perereca, animal anfíbio da família Hylidae, Pelodryadidae ou Phyllomedusidae, também conhecido por rela.
 Scinax perereca, espécie de anfíbio da família Hylidae. 
 Nome popular para a vagina, um canal do órgão sexual feminino.

Desambiguação